Brillant steht für:
 Brillant, ein speziell geschliffener Diamant
 Brillant (Schriftmaß), im Bleisatz die drittkleinste je gegossene Schriftgröße

Brillanz und das Adjektiv brillant (französisch  „glänzend“; von lateinisch , griechisch   „Beryll“) stehen für:
 Brillanz (Schmuckstein), das Reflexionsvermögen von Schmucksteinen und Perlen
 die Farbreinheit von Farbe, siehe Farbsättigung
 die Klarheit in der Akustik, siehe Oberton#Wirkung der Obertöne: Brillanz und Dumpfheit
 Brillanz (Strahlung), ein Maß für die Bündelung elektromagnetischer Strahlung (Photonendichte)

Brillant ist der Name folgender Personen:
 Dany Brillant (* 1965), französischer Sänger
 Marie-Jeanne Brillant (1724–1767), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Brilliant